Als Weltmeisterschaft 2013 oder WM 2013 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2013 stattfanden:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaften 2013
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2013
 Badminton-Weltmeisterschaften
 Badminton-Weltmeisterschaft 2013
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2013
 Bandy-Weltmeisterschaft 2013
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2013
 Beachvolleyball-Weltmeisterschaft 2013
 Biathlon-Weltmeisterschaften
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2013
 Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2013
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2013 in Viersen (Deutschland)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2013 in Antwerpen (Belgien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2013 in Korinthe (Griechenland)
 English Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2013
 English-Billiards-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2013 in Blackpool (England)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2013 in Doha (Katar)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2013 in Shenyang (China)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2013 in Johannesburg (Südafrika)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2013
 WPA 10-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2013 in Manila (Philippinen)
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2013
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 in Jakutsk (Russland)
 Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 in Almaty (Kasachstan)
 Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaft 2013 in Kemerowo (Russland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2013 in Sheffield (England)
 Snookerweltmeisterschaft der Frauen 2013 in Cambridge (England)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft 2013 in Daugavpils (Lettland)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2013 in Daugavpils (Lettland)
 IBSF Snookerweltmeisterschaft der Senioren 2013 in Daugavpils (Lettland)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2013 in Peking (China)
 IBSF World Snooker Team Cup der Herren 2013 in Carlow (Irland)
 IBSF World Snooker Team Cup der Damen 2013 in Carlow (Irland)
 6-Red World Championship 2013 in Bangkok (Thailand)
 Bob-Weltmeisterschaft 2013
 Boxweltmeisterschaften 2013
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2013
 Curling-Weltmeisterschaft 2013
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2013
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2013
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2013
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2013
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2013
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2013
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2013
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2013
 Darts-Weltmeisterschaften
 PDC World Darts Championship 2013
 PDC World Darts Championship 2014
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2013
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2013
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2013
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2014
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2013
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2013
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2013
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2013
 Fechtweltmeisterschaften 2013
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2013
 Freestyle-Skiing-Weltmeisterschaften 2013
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2013
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft 2013
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2013
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2013
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2013
 Handball-Weltmeisterschaften
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2013
 U-19-Handball-Weltmeisterschaft 2013
 U-21-Handball-Weltmeisterschaft 2013
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2013
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2013
 Ironman 70.3 Weltmeisterschaft 2013
 Judo-Weltmeisterschaften 2013
 Judo-Juniorenweltmeisterschaften 2013
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2013
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 2013
 FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2013
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013
 Leichtathletik-Jugendweltmeisterschaften 2013
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2013
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2013
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2013
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2013
 Mountainbike-Orienteering-Weltmeisterschaften 2013
 Naturbahnrodel-Weltmeisterschaft 2013
 Nordische Skiweltmeisterschaften
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2013
 Nordische Junioren-Skiweltmeisterschaften 2013
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2013
 Junioren-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2013
 Pétanque-Weltmeisterschaften
 Pétanque-Weltmeisterschaft der Damen 2013
 Pétanque-Weltmeisterschaft der Jugend 2013
 Rallye-Weltmeisterschaft 2013
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2013
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2013
 Ringer-Weltmeisterschaften 2013
 Rollerski-Weltmeisterschaften 2013
 Ruder-Weltmeisterschaften 2013
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2013
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2013
 Schwimmweltmeisterschaften 2013
 Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2013
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2013
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2013
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2013
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2013
 Snookerweltmeisterschaft 2013
 Snowboard-Weltmeisterschaften
 Snowboard-Weltmeisterschaften 2013
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaft 2013
 Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften 2013
 Speed-Badminton-Weltmeisterschaft 2013
 Speedski-Weltmeisterschaft 2013
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2013
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2013
 Streethockey-Weltmeisterschaften
 Streethockey-Weltmeisterschaft 2013
 Streethockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Superbike-Weltmeisterschaft 2013
 Supersport-Weltmeisterschaft 2013
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 2013
 Tischtennisweltmeisterschaft 2013
 Tourenwagen-Weltmeisterschaft 2013
 Trail-Orienteering-Weltmeisterschaften 2013
 Weltmeisterschaften im Trampolinturnen 2013
 Turn-Weltmeisterschaften 2013
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2013
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften der Junioren 2013
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2013
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2013
 Wasserball-Weltmeisterschaften 2013
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2013
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2013
 World 14.1 Tournament 2013

Weltmeisterschaften nach Jahr
!